Zerenda (kazakiska: Zerendi, ryska: Зеренда) är en ort i Kazakstan.   Den ligger i oblystet Aqmola, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Astana. Zerenda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zerenda är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Zerenda. Runt Zerenda är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Zerenda består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Aqmola (provins)